Friedhofsbahn bezeichnet
 die Umlaufbahn ausgedienter Satelliten um einen Planeten, siehe Friedhofsorbit
 die heute stillgelegte S-Bahnstrecke Friedhofsbahn in Berlin, siehe Friedhofsbahn (Berlin)

Siehe auch: Bahnhof London Necropolis